Bandana –  indumento usato come fascia o copricapo per avvolgere la testa
 Bandana – album di Freddie Gibbs e Madlib del 2019
 Bandana – singolo di LDA del 2022
 Bandana – gruppo musicale argentino